Le Bon (franc. 'dobry') – przydomek (le Bon) kilku władców z krajów frankofońskich (np. Antoni II Dobry, Filip III Dobry, Fulko II Dobry, Jan II Dobry, Jan III Dobry, Ludwik I de Burbon-Montpensier (zwany Le Bon), Dobry Król Rene (Le bon roi René), Ryszard II Dobry, Tybald V Dobry) oraz francuskie nazwisko (Le Bon), występujące m.in. we Francji i w Kanadzie

Osoby noszące nazwisko Le Bon 
 Amber Le Bon (ur. w 1989) – brytyjska modelka, córka Simona i Yasmin Le Bonów
 Cate Le Bon (ur. w 1983) – walijska piosenkarka i producentka, wykonawczyni muzyki z gatunków: folk, indie rock, baroque pop
 Charlotte Le Bon (ur. w 1986) – kanadyjska aktorka, znana m.in. z filmów francuskich (Asterix i Obelix: W służbie Jej Królewskiej Mości) i amerykańskich (Podróż na sto stóp)
 Dominique Le Bon (ur. w 1959) – francuski kolarz zawodowy, ojciec Johana
 Gustave Le Bon (1841–1931) – francuski socjolog i psycholog, jeden z inicjatorów psychologii społecznej i głównych przedstawicieli psychologizmu w socjologii
 Johan Le Bon (ur. w 1990) – francuski kolarz szosowy, zawodnik należącej do dywizji UCI WorldTeams drużyny FDJ
 Joseph Le Bon (1765–1795) – oratorianin, francuski polityk z okresu rewolucji francuskiej
 Laurent Le Bon (ur. w 1969) – francuski historyk sztuki, dyrektor Muzeum Picassa w Paryżu od 2014 r.
 Pierre-Étienne Le Bon (1700–1754) – francuski architekt, jeden z nauczycieli Étienne'a-Louisa Boullée'a, laureat Prix de Rome
 Simon Le Bon (ur. w 1958) – brytyjski wokalista i autor tekstów grupy Duran Duran 
 Sylvie Le Bon de Beauvoir lub Sylvie Le Bon-Bertrand de Beauvoir (ur. w 1941) – francuska filozofka, nauczycielka, adoptowana córka Simone de Beauvoir
 Yasmin Le Bon (ur. w 1958) – brytyjska modelka, żona Simona Le Bona

Inne 
 Le Bon Marché – dom towarowy w Paryżu, obecnie w posiadaniu LVMH
 Le Bon Usage – gramatyka języka francuskiego najbliższa standardowemu językowi

Zobacz też 
 Philippe Lebon
 Yvette Lebon
 Lebon Régis

Francuskie nazwiska